Elfa steht für:
 Elsterwerdaer Fahrradfabrik
 Elektrochemische Fabrik Aarau

 siehe auch 
 Elfa International AB